A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 + 5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 15-én rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet a kanadai Beckie Scott nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gottschall Zsófia a 75. helyen végzett.

Eredmények 
A verseny egy 5 km-es klasszikus stílusú és egy 5 km-es szabad stílusú futamból állt. A klasszikus stílusú futamból az első 50 versenyző vehetett részt a szabad stílusú futamban, azonban három versenyzőt utólag kizártak. A szabad stílusú futamban a versenyzők a klasszikus stílusú futam végeredménye alapján, az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

A versenyt eredetileg az orosz Olga Danyilova nyerte meg, a második helyen a szintén orosz Larisza Lazutyina ért be. Azonban utólag mindkét versenyzőt kizárták.

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
Q: továbbjutás helyezés alapján

5 km-es klasszikus stílus

5 km-es szabad stílus

Jegyzetek

Források 

N55